NETU – Netzwerk Europäisch-Türkischer Unternehmen ist ein Unternehmensverein mit Sitz in Berlin. Der Verein hat deutschlandweit über 1800 gewerbetreibende Mitglieder mit ca. 12.500 Arbeits- und 800 Ausbildungsplätzen.

Geschichte

Gründung (1994) 
Laut dem statistischen Bundesamt und weiteren wirtschaftsbezogenen Quellen gibt es derzeit über 100.000 türkeistämmige Unternehmen in der Bundesrepublik mit mehr als 450.000 Arbeitsplätzen und mit einem Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro. Zudem belegen zahlreiche Analysen und Forschungen, dass der Gründungswille unter den türkeistämmigen Migranten überproportional hoch ist. Vor diesem Hintergrund wurden in der Bundesrepublik mehrere Vereine und Verbände gegründet, die sich der Vernetzung dieser Unternehmen gewidmet haben. Einer dieser Vereine war MÜSIAD Berlin, der 1994 gegründet wurde.

Gesamtgesellschaftliche Orientierung (2010–2016) 
Im Jahr 2010 wurde ein neuer Vorstand unter der Führung des Vorsitzenden Veli Karakaya gewählt. Mit der Umsetzung einer neuen Vereinsphilosophie, der gesellschaftlichen Öffnung und gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, wurden die Vernetzung und Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit vorangetrieben. Es wurden unter Leitung einer Geschäftsführung und mit Unterstützung wissenschaftlicher Mitarbeiter Kooperationen und Projekte zur Verbesserung der Erwerbs- und Bildungssituation für Berlin und Deutschland ins Leben gerufen.

Die Zahl der Mitgliedsunternehmen stieg und der Verein etablierte sich als einer der größten migrantischen Unternehmervereine in Deutschland.

Namens- und Satzungsänderung (2017) 
Im Hinblick auf das wachsende Engagement und zum Aufbau eines EU-weiten Netzwerks erfolgte am 17. Dezember 2016 auf der Mitgliederversammlung eine Namens- und Satzungsänderung. Durch einstimmigen Beschluss der Vereinsmitglieder wurde die Bezeichnung geändert sowie eine neue Satzung verabschiedet. Ferner wurden ein neuer Vorstand, ein Präsidium und ein Beirat gewählt, die das gesamte Spektrum der türkeistämmigen Unternehmen, unabhängig von politischer und religiöser Ausrichtung, repräsentieren. Darüber hinaus hat die Mitgliedschaft zahlreicher Unternehmen ohne Migrationshintergrund dazu geführt, dass der Verein eine internationale Struktur aufweist.

Organisation

Aufbau 
Der Verein besteht aus der Mitgliederversammlung, dem Präsidium, dem Vorstand, der Geschäftsführung, dem Beirat, den Branchenausschüssen und dem Jugendverband.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins, auf der die wesentlichen Beschlüsse zum Verein erörtert werden.

Das Präsidium ist das repräsentierende Organ des Vereins. Es vertritt den Verein nach außen und ist hauptsächlich zuständig für den Aufbau des Netzwerks.

Der Vorstand ist verantwortlich für die laufenden Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen. Die Vorsitzenden der einzelnen Kommissionen bilden den Vorstand.

Der Geschäftsführer ist zuständig für die Durchführung und Organisation der Veranstaltungen und Projekte. Er verfolgt die operationelle Umsetzung der Ideen und Ziele des Vereins und arbeitet in engem Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden, dem Präsidium und den Kommissionsvorsitzenden.

Der Beirat hat eine beratende Funktion und kommt regelmäßig mit dem Vorstand und dem Präsidium zusammen.

Kommissionen 
Um eine professionell-institutionelle Vereinsarbeit zu gewährleisten, wurden die Aktivitäten des Vereins in folgende Kommissionen ausdifferenziert:
 Mitglieder
 Presse und Medien
 Veranstaltungen und Wirtschaftsreisen
 Bildung und Forschung
 Jugendverband Young NETU
 Branchenausschüsse
 Personal und Finanzen
 Wirtschaftsförderung/Investitionen
 Organisationsaufbau
 Kooperationen

Branchenausschüsse 
Das Netzwerk ist in branchenspezifische Ausschüsse gegliedert.

Diese Ausschüsse dienen dazu, die Mitglieder aus ein und derselben Branche zusammenzuführen, ihre gegenseitige Wirtschaftlichkeit zu fördern und ihnen branchenspezifische Kenntnisse und Neuigkeiten zu vermitteln. Neben regelmäßigen Zusammenkünften organisieren die Ausschüsse einmal im Jahr einen europaweiten Branchengipfel.

Jugendverband „Young NETU“ 
Young NETU ist der Jugendverband des Vereins. Er wurde laut Selbstdarstellung mit dem Ziel gegründet, junge Menschen, die als potentielle Jungunternehmer in Frage kommen oder Führungsqualitäten aufweisen, als Mitglieder zu gewinnen, sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und langfristig zu fördern.

Kooperationspartner 
Zur Erreichung der Vereinsziele kooperiert NETU mit staatlichen und öffentlichen Organisationen aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Öffentlichkeit.

Publikationen

Zeitschrift 
„NETU Journal“ ist die türkisch-deutschsprachige bundesweite Vereinszeitschrift von NETU. Als ein Wirtschaftsmagazin, erörtert, diskutiert und analysiert „NETU Journal“ Themen zur Wirtschaft und informiert über Vereinsneuigkeiten.

Newsletter 
Monatlich publiziert NETU einen Online-Newsletter zu aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und Neuigkeiten aus Berlin, Deutschland und der Türkei.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Berlin)
Türkische Diaspora in Berlin
Türkische Organisation in Deutschland